Personen
 von Münchhausen (familie), Duits adelgeslacht
 Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, ook bekend als Baron von Münchhausen

Films
 Münchhausen (film), een komische fantasiefilm uit 1943
 The Adventures of Baron Munchausen, een Britse avonturenfilm uit 1988 geregisseerd door Terry Gilliam

Psychiatrie
 Syndroom van Münchhausen, een syndroom waarbij gezond persoon zich bewust voordoet alsof deze ziek is
 Münchhausen by proxy, een syndroom waarbij iemand medische hulp zoekt voor iemand die niet ziek is
 Münchausen by Internet, syndroom waarbij een gezond persoon zich als patiënt voordoet op het internet

Filosofie
 Münchhausentrilemma, een filosofisch concept

Plaatsen
 Münchhausen (am Christenberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Mnichus (in het Duits: Münchhausen), een plaats in de gemeente Ozimek in het Poolse woiwodschap Opole
 Munchhausen (Frankrijk) (in het Duits: Münchhausen), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin in de Elzas
 Munchhouse (in het Duits: Münchhausen), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin in de Elzas